Olga Nikolajewna Larionowa (, Geburtsname Olga Nikolajewna Tiedemann; * 16. März 1935 in Leningrad) ist eine russische Schriftstellerin und Science-Fiction-Autorin der Sowjetunion.

Leben 
Die als Olga Nikolajewna Tiedemann geborene Autorin wuchs in Leningrad auf, überlebte dort die Blockade und studierte an der Fakultät für Physik der Staatlichen Universität Leningrad zunächst Kernphysik, ehe sie zur Geophysik und danach zur Physik der Metalle wechselte. Noch während des Studiums veröffentlichte sie 1964 ihre erste Erzählung  und arbeitete nur einige Jahre als Forschungsingenieurin am Institut für Metallurgie und Schweißtechnik.
Ihr erster Roman Der Leopard vom Kilimandscharo erschien 1965. Darin wird der Wunsch wahr, das eigene Todesdatum zu kennen. Nach einer Zeitreise ist das die einzige Information, die aus der Zukunft zurückgebracht wird. Viele denken, dass dieses Wissen bei der Lebensgestaltung helfen könne, aber es erweist sich als Irrglaube. Das sichere Wissen über den eigenen Tod erweist sich für die meisten als Alptraum und stellt die Moral der Menschen auf eine harte Probe.
Der Roman war ein großer Erfolg und wurde in mehrere Sprachen übersetzt; seit 1967 ist Olga Larionowa freiberufliche Schriftstellerin und lebt seit 2000 in Moskau. Sie bekam 1987 den renommierten Aelita-Preis (für ) und  2001 den -Preis. Zu ihrem Werk zählt neben Erzählungen und Powest auch der umfangreiche, bislang neunbändige Romanzyklus Tierkreiszeichen.

Bibliografie 

 Serien
Молинель
 Поздравление (1979)
 Ломаный грош (1986)
  
Венценосный крэг
 Чакра Кентавра (1988)
 Делла-Уэлла (1996)
 Евангелие от Крэга (1998)
 Лунный нетопырь (2005)
 REX (Fragment)

Знаки зодиака (Tierkreiszeichen-Zyklus)
 Сказка королей (1976)
 Соната ужа (1979)
 Солнце входит в знак Близнецов  [= Страницы альбома] (1979)
 Солнце входит в знак Водолея (1981)
 Солнце входит в знак Девы (1981)
 Соната звезд. Аллегро (1981)
 Соната звезд. Анданте (1981)
 Сотворение миров (1983)
 Перун (1990)
  
Лабиринт для троглодитов
 Соната моря (1985)
 Клетчатый тапир (1989)
 Лабиринт для троглодитов (1991)

 Romane
 Леопард с вершины Килиманджаро (1965)
 Deutsch: Der Leopard vom Kilimandscharo. Deutsch von Aljonna Möckel, Illustrationen von Peter Nagengast. Neues Leben, Berlin 1974. BRD-Ausgabe: Damnitz-Verlag, München 1975. Taschenbuchausgabe: Kompass Bd. 243, 1978.
 Евангелие от Крэга (1998)
 Лунный нетопырь (2005)

Sammlungen
 Остров мужества (1971)
 Сказка королей (1981)
 Знаки зодиака (1983)
 Формула контакта (1991)
 Deutsch: Herausforderung zum Duell. Wissenschaftlich-phantastische Erzählungen. Verlag Neues Leben, Berlin (Kompass Bd. 270), 1980.

 Erzählungen
 Вахта «Арамиса»  [= Вахта «Арамиса», или Небесная любовь Паолы Пинкстоун] (1966)
 Кольцо Фэрнсуортов (1976)
 Сказка королей (1976)
 Картель (1979)
 Соната моря (1985)
 Чакра Кентавра  [= Звёздочка-Во-Лбу (Чакра Кентавра)] (1988)
 Клетчатый тапир (1989)
 Перун (1990)
 Лабиринт для троглодитов (1991)
 Сказание о Райгардасе  [= Формула контакта] (1991)
 Делла-Уэлла (1996)

 Kurzgeschichten
 Киска (1964)
 Пока ты работала  [= Ромашка] (1965)
 Утеряно в будущем (1966)
 На этом самом месте (1967)
 Перебежчик  [= Вернись за своим Стором] (1967)
 Deutsch: Der Überläufer. In: Das elektronische Glück. Phantastische Erzählungen aus der Sowjetunion, Das Neue Berlin, Berlin (DDR) 1982, 1988.
 Планета, которая ничего не может дать (1967)
 Развод по-марсиански (1967)
 Deutsch: Scheidung auf marsianisch. In: Erik Simon (Hrsg.): Lichtjahr 6. Das Neue Berlin, 1989, ISBN 3-360-00183-4.
 Летающие кочевники. Глава 2 (1968)
 Остров мужества (1968)
 Deutsch: Insel der Mutigen. In: Fenster zur Unendlichkeit, Hg. Herbert Krempien, Das Neue Berlin, 1974.* 1976 Сказка королей
 У моря, где край земли (1968)
 Deutsch: Am Meer, dort, wo die Welt zu Ende ist. In: Herbert W. Franke (Hrsg.): Kontinuum 1. Ullstein Science Fiction & Fantasy #31111, 1985, ISBN 3-548-31111-3.
 Обвинение (1969)
 Deutsch: Der Schuldspruch. In: Hannelore Menke (Hrsg.): Fluchtversuch. Volk und Welt, 1976.
 Эта чёртова метёлка  [= Чёртова метёлка] (1969)
 Двойная фамилия (1972)
 Подсадная утка (1976)
 Чёрная вода у лесопильни (1976)
 Где королевская охота (1977)
 Deutsch: Königliche Jagd. In: Aus dem Tagebuch einer Ameise, Hg. Michael Szameit, Neues Leben, Berlin 1985.
 Дотянуть до океана (1977)
 Deutsch: Bis zum Ozean fliegen! In: Der Traumsender, Hg. Hannelore Menke, Verlag Volk und Welt, Berlin 1986.
 «Щелкунчик» (1978)
 Deutsch: Notlandung auf dem Tschompot. In: Notlandung auf dem Tschompot, Hg. Hannelore Menke, Kinderbuchverlag Berlin, 1983.
 Ненастоящему  [= Выбор] (1979)
 Поздравление (1979)
 Солнце входит в знак Близнецов  [= Страницы альбома] (1979)
 Соната ужа (1979)
 Deutsch: Schlangensonate. In: Der Wurfspieß des Odysseus, Hg. Jewgeni Brandis, Neues Leben, Berlin 1981.
 Декапарсек (1980)
 Солнце входит в знак Водолея (1981)
 Солнце входит в знак Девы (1981)
 Соната звезд. Аллегро (1981)
 Соната звезд. Анданте (1981)
 Сотворение миров (1983)
 Ломаный грош (1986)
 Сон в летний день (1988)
 Короткий деловой визит (1990)
 Лгать до полуночи (1991)
 Не кричи: люди! (1997)

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 247.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 642.

Weblinks 
 
 
 
 Ольга Ларионова auf FantLab (russisch)
 Olga Larionova, Liste englischer Übersetzungen

Autor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Sowjetunion)
Literatur (Russisch)
Science-Fiction-Literatur
Roman, Epik
Kurzgeschichte
Erzählung
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1935
Frau